Estep ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Allison Estep (1884–1968), US-amerikanischer Politiker
 Jennifer Estep, US-amerikanische Autorin
 Maggie Estep (1963–2014), US-amerikanische Autorin und Rezitatorin
 Mike Estep (* 1949), US-amerikanischer Tennisspieler